Agenor – imię męskie
 Agenor – planetoida o numerze katalogowym 1873
 Agenor – w mitologii greckiej syn Ajgyptosa
 Agenor – w mitologii greckiej syn Amfiona
 Agenor – w mitologii greckiej syn Antenora
 Agenor – w mitologii greckiej syn Fegeusa
 Agenor – w mitologii greckiej syn Posejdona
 Agenor – w mitologii greckiej syn Triopasa

Zobacz też 
 
 Agenor Gołuchowski – strona ujednoznaczniająca
 Agenor Muñiz – urugwajski piłkarz
 Ronald Agenor – haitański tenisista